MYO steht für:
 Myroodah Airport (IATA-Code), Flugfeld von Myroodah, Western Australia
 Grupo Mayoral (ICAO-Code), spanische Fluggesellschaft

Myo steht für:
 Myoglobin

Myo ist der Name folgender Personen:
 Myo Hlaing Win (* 1973), burmesischer Nationalmannschafts-Fußballspieler
 Myo Min Tun (Fußballspieler) (* 1983), burmesischer Nationalmannschafts-Fußballspieler
 Myo Min Tun (* 1987), burmesischer Badmintonspieler

myo steht für:
 Anfillo (ISO-639-3-Code), nord-omotische Sprache in Äthiopien

Siehe auch:
 Fudō Myōō, siehe Acala

Abkürzung